Seznam dílů seriálu Zločin může být:
 Seznam dílů dánského seriálu Zločin – seznam dílů seriálu Zločin
 Seznam dílů amerického seriálu Zločin – seznam dílů seriálu Zločin